A 2013-as Betfair snooker-világbajnokságot 2013. április 20. és május 6. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ez volt a 76. világbajnokság. A verseny új szponzora a Betfair.

Díjazás 
A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesülnek:

Főtábla

Naptár 

Az alábbi táblázatban látható a világbajnokság naptára. Mérkőzés sorszáma, játékosok, majd zárójelben az adott mérkőzés hányadik szakaszáról van szó, végül az adott szakasz utáni mérkőzésállás.

Első kör – Elődöntők

Döntő

* - Graeme Dott és Peter Ebdon mérkőzése 8-6-os állás után az esti mérkőzéseket követően fejeződött be.
** - Stephen Maguire és Dechawat Poomjaeng mérkőzése 8-9-es állás után az esti mérkőzéseket követően fejeződött be.

Ágrajz

Előselejtezők 
Az előselejtezők mérkőzéseit 2013. április 4-én és 5-én rendezték Sheffieldben.

1. kör

2. kör

3. kör

4. kör

Selejtezők 
Az első három kvalifikációs kört 2013. április 6. és április 11. között, a negyedik kvalifikációs kört április 13. és április 14. között bonyolították le.

Százas breakek

Selejtező 

A selejtezők során hatvanhárom darab százas break született.

 142, 133, 113, 104 Sam Baird
 140, 122, 117, 100 Yu Delu
 139 Ryan Day
 138, 117, 100 Ben Woollaston
 138, 103 Matthew Selt
 137 Robin Hull
 136, 120, 104 Michael White
 131, 128, 114, 100 Jack Lisowski
 131, 102 Patrick Wallace
 131 Dominic Dale
 130 Jimmy White
 129 Thepchaiya Un-Nooh
 128 Joe Perry
 128 Ken Doherty
 124 Michael Wasley
 123, 121 Mike Dunn
 122 Anthony Hamilton
 117, 113, 101, 100 Kurt Maflin
 115, 103 Mark Davis

 115 Justin Astley
 114, 105, 102 Liam Highfield
 114, 101 Tony Drago
 112, 100 Joel Walker
 110, 109 Mark King
 108 Marco Fu
 106 Thanawat Thirapongpaiboon
 105, 100 Joe Swail
 105 Craig Steadman
 103 Daniel Wells
 103 Barry Pinches
 103 Liang Wenbo
 103 Alfie Burden
 102 Paul Wykes
 102 Alan McManus
 102 David Gilbert
 100 Pankaj Advani
 100 Cao Yupeng

Főtábla 

 143 Neil Robertson
 142, 127, 118, 117, 112, 109, 104 Judd Trump
 140, 119, 113, 106, 105, 104 Ricky Walden
 133, 133, 125, 124, 113, 111, 106, 106, 105, 104, 103, 102, 100 Ronnie O’Sullivan
 133, 127, 114, 104, 100 Barry Hawkins
 131, 129, 114, 107, 104, 103 Ding Junhui
 128, 128, 112, 112, 106 Shaun Murphy
 117 Marco Fu
 111, 106 Stuart Bingham
 106, 104 Robert Milkins
 106 Allister Carter
 103 Mark Selby
 102, 101, 100 Michael White
 100 Jack Lisowski
 100 Graeme Dott

Források 

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok